Statystyki pandemii COVID-19 w Polsce – dane statystyczne pandemii COVID-19 w Polsce.

Dane statystyczne w kraju w 2020 
 Do 3 marca 2020
19 lutego 2020 było hospitalizowanych 12 osób „w związku z podejrzeniem zakażenia”, 13 zostało poddanych kwarantannie domowej, a stan 1000 pacjentów był monitorowany przez służby sanitarne. 27 lutego 2020 47 osób było hospitalizowanych, 55 poddanych kwarantannie domowej, a ponad 1500 monitorowanych przez służby sanitarne. Do 3 marca 2020 zostało wykonanych 559 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, wszystkie z wynikiem negatywnym.

 Od 4 marca 2020

Uwagi
• 14 sierpnia – Skorygowano błędne dane, zamiast 825 faktycznie było 832.
• 18 sierpnia – Od początku pandemii wykonano 2 409 394 testów.
• 28 sierpnia – Usunięto ze statystyk 1 zgon z poprzedniego dnia.

Dane statystyczne w województwach w 2020 

* Dane z poszczególnych województw z dnia 23 listopada 2020

Dane statystyczne w kraju w 2021

Dane statystyczne w województwach w 2021

Dane statystyczne w kraju w 2022

Dane statystyczne w województwach w 2022

Dane statystyczne w kraju w 2023

Dane statystyczne w województwach 2023

Uwagi

Przypisy 

Pandemia COVID-19 w Polsce